Личэн (Цзинань) (历城) — район городского подчинения городского округа Цзинань провинции Шаньдун (КНР)
 Личэн (Чанчжи) (黎城) — уезд городского округа Чанчжи провинции Шаньси (КНР)
 Личэн (Путянь) (荔城) — район городского подчинения городского округа Путянь провинции Фуцзянь (КНР)
 Личэн (Цюаньчжоу) (鲤城) — район городского подчинения городского округа Цюаньчжоу провинции Фуцзянь (КНР)